Sant'Agnese kan syfta på:

 Sant'Agnese/Annibaliano – en tunnelbanestation i Rom
 Sant'Agnese in Agone – en kyrkobyggnad i Rom, belägen vid Piazza Navona i Rione Parione 
 Sant'Agnese ad Duo Furna – en kyrkobyggnad i Rom
 Sant'Agnese fuori le Mura – en fornkristen basilika i norra Rom